Кости — многозначный термин:

 Кости — части скелета организма.
 Кости — игра.
 Кости — музыкальный инструмент.
 Топоним
 Кости — город в Судане, крупнейший по численности населения город штата Белый Нил.
 Кости — село в Болгарии.
 Кости — деревня в Ивьевском районе Гродненской области Белоруссии.
 Кости — деревня в Оленинском районе Тверской области России.
Персоналии
 Кости, Иоаннис (род. 2000) — кипрский футболист.
 Кости, Кози — британская поп и хаус-певица из Лондона.
 Кости, Рич — американский продюсер и звукорежиссёр.
Фильмы
 «Кости» — криминальный фильм ужасов 2001 года.
Телесериалы
 «Кости» — американский детективный телесериал 2005 года.
 «Кости» — российский детективный телесериал 2016 года.

См. также 
 Милые кости